

Cinema 
 Salvata dal Titanic (Saved from the Titanic) – film del 1912 diretto da Étienne Arnaud
 Titanic – film del 1915 diretto da Pier Angelo Mazzolotti
 La tragedia del Titanic (Titanic) – film del 1943 diretto da Werner Klingler e Herbert Selpin
 Titanic – film del 1953 diretto da Jean Negulesco
 Titanic, latitudine 41 nord (A Night to Remember) – film del 1958 diretto da Roy Ward Baker 
 Blitz nell'oceano (Raise the Titanic) – film del 1980 diretto da Jerry Jameson
 L'immagine del desiderio (La femme de chambre du Titanic/La camarera del Titanic) – film del 1997 diretto da Juan José Bigas Luna
 Titanic – film del 1997 diretto da James Cameron
 La leggenda del Titanic – film del 1999 diretto da Orlando Corradi e Kim J. Ok
 Titanic - La leggenda continua – film del 2000 diretto da Camillo Teti
 Titanic II – film del 2010 diretto da Shane Van Dyke

Geografia 
Canada
 Titanic – area non incorporata della Divisione No. 15 nel Saskatchewan

Stati Uniti d'America
 Titanic – census-designated place della contea di Adair in Oklahoma

Musica 
 Titanic – gruppo musicale norvegese
 Titanic – album dei Titanic del 1970
 Titanic – album di Francesco De Gregori del 1982
 Titanic – singolo di Falco del 1992
 Titanic – colonna sonora dell'omonimo film del 1997
 Titanic – album di Mark Seymour del 2007
 Titanic – singolo di Kaos del 2022

Nautica 
 RMS Titanic – transatlantico inglese della Classe Olympic
 Titanic II –  transatlantico progettato come replica funzionale in chiave moderna del RMS Titanic della Classe Olympic

Persone 
 Jinx Titanic, pseudonimo di John Patrick Kamys – compositore, cantante, cantautore, artista discografico e scrittore statunitense
 Morris Titanic – hockeista su ghiaccio canadese

Teatro 
 Titanic – musical di Maury Yeston del 1997

Televisione 
 S.O.S. Titanic – film TV del 1979 diretto da William Hale
 Titanic – miniserie televisiva del 1996 diretta da Robert Lieberman
 Titanic - Nascita di una leggenda (Titanic: Blood and Steel) – miniserie televisiva in dodici puntate del 2012
 Titanic – miniserie televisiva in quattro puntate del 2012

Videogiochi 
 Titanic – videogioco del 1984 per C64 e Spectrum
 RMS Titanic – videogioco del 1986 per C64
 Titanic – videogioco del 1988 per Amstrad CPC, DOS, MSX, Spectrum
 Titanic: Adventure Out of Time – videogioco del 1996 per Windows e Mac
 Titanic: Una fantastica avventura alla scoperta del mistero del Titanic – videogioco del 1998 per Windows, della ARI Data
 Titanic: Challenge of Discovery – videogioco del 1998 per Windows, della Panasonic